Die Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Norfolk County in Massachusetts führt alle Bauwerke, National Historic Landmarks und Historic Districts im Norfolk County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Aufgrund der Vielzahl der Einträge gibt es für die Stadtgebiete von Brookline, Milton und Quincy eigene Listen:
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Brookline, 98 Einträge
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Milton, 29 Einträge
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places in Quincy, 109 Einträge

Legende

Aktuelle Einträge 

|}

Siehe auch 
 Liste der National Historic Landmarks in Massachusetts
 National Register of Historic Places in Massachusetts

Weblinks

Einzelnachweise 

Norfolk County
!National Register